Церковь святителя Николая и мученицы Александры — храм Западно-Европейской архиепископии Румынской православной церкви, расположенный в Ницце. Достопримечательность Лазурного побережья и Ниццы. Первый православный храм в городе и первый в Западной Европе приходской русский храм (не считая домовых храмов).

История 
Инициатором строительства выступила вдовствующая императрица Александра Фёдоровна, супруга императора Николая I, которую поддержали русские, находившиеся на лечении в Ницце. 20 ноября 1856 года на её вилле была освящена домовая церковь на вилле Авигдор, где она жила. Она первая внесла 8000 франков на православный храм, а к концу 1857 года русская колония собрала сумму в 48 тысяч франков, вполне достаточную для начала строительства.

2 мая 1857 года российский посланник в Турине граф Эрнест Штакельберг купил участок площадью в один гектар болотистой земли. Продавая под православный храм землю, местные власти выдвинули условие — не помещать на нём колоколов и не устраивать вокруг него кладбища. Храм на 200 человек, согласно проекту Кудинова, больше походил на церковный дом, ибо не имел ни купола, ни архитектурных украшений. В ходе строительства проект был изменён местным архитектором Барайя, который увеличил высоту здания, расширил его по бокам, снабдил орнаментальной отделкой и куполом, что придало всей постройке храмовый вид.

2 декабря 1858 года состоялась торжественная закладка храма, которую совершило духовенство русских военных кораблей, стоявших на рейде соседнего порта Виллафранко в присутствии генерал-адмирала великого князя Константина Николаевича, великой княгини Александры Иосифовны, великой княгини Екатерины Михайловны, великого князя Николая Константиновича, великого герцога Георгия Мекленбург-Стрелицкого, российского посланника и городских властей. Храм стоили быстро, стремясь успеть к зимнему сезону 1859—1860 годов, когда в Ниццу приедет императрица.

Освящение храма состоялось 31 декабря 1859 года в присутствии великой княжны Марии Николаевны, дочери императора Николая I, впоследствии принцессы Баденской, русских дипломатов и русской общественности.

Приход храма первоначально был в церковном ведении митрополита Санкт-Петербургского; с 1921 года — архиепископа Евлогия (Георгиевского), который с 1931 года пребывал в юрисдикции Константинопольского патриархата (Экзархат приходов русской традиции в Западной Европе).

9 ноября 2019 года стало известно, что приход перешёл в Румынскую православную церковь.

25 февраля 2021 года суд в Ницце признал право собственности на храм за ACOR-Nice, приняв во внимание тот факт, что эти объекты находятся в распоряжении ACOR с 1927 года. При этом суд согласился с претензиями российской стороны на три участка рядом со Свято-Николаевским собором, который Россия отсудила у ACOR-Nice за десять до этого.

Архитектура, убранство 
Резной дубовый трёхъярусный иконостас выполнен в Санкт-Петербурге по эскизам члена Императорской академии художеств И. И. Горностаева и является даром императрицы Александры Фёдоровны. Все образы иконостаса были написаны в стиле византийских фресок профессором Васильевым.

На престоле в алтаре стоит большая и массивная дарохранительница в форме креста тонкой художественной работы, дар Донского войска.

Примечания

Литература 
 Лазурный Берег. Историко-художественный путеводитель. — Монако, 2000.
 Забелин С. Н. «…Как драгоценные шкатулки»: Русские церкви в Европе // Грани. 2002. — № 202. — С. 119—144.
 Антонов В. В., Кобак А. В. Русские храмы и обители в Европе. — Санкт-Петербург: «Лики России», 2005. — С. 293—296.

Ссылки 
 Сайт прихода храма

Православные храмы Франции
Русские православные церкви за пределами Российской империи
Культовые сооружения Ниццы
Ницца
Ницца
Ницца
Храмы, построенные в 1859 году
Появились в 1859 году во Франции